Гумуз:

 Гумуз (народ) — народ в Судан и Эфиопии
 Гумуз (язык) — язык народа гумуз